Granada de mà, arma antipersones que explota un curt temps després del seu alliberament
 Batalla de la Granada (1642), episodi de la Guerra dels Segadors 
 Norma Granada, mètode de valoració d'arbres i arbustos ornamentals
 Universitat de Granada
 ITV Granada, canal de televisió britànic
 Toponímia:
 La Granada de Río-Tinto, poble de la província de Huelva (Andalusia)
 Castell de la Granada, edifici al poble de la Granada 
 Estació de la Granada, estació de ferrocarril propietat d'ADIF a la població de la Granada (Alt Penedès)
 Divisions administratives:
 La Granada de Río-Tinto, poble de la província de Huelva (Andalusia)
 Granada (Andalusia) ciutat d'Andalusia, capital de la província homònima
 Província de Granada, província d'Andalusia, Espanya
 Granada (Nicaragua) ciutat de Nicaragua, a l'Amèrica Central.
 Departament de Granada, divisió territorial de Nicaragua.
 Granada (Alta Garona), municipi francès de a l'Alta Garona, a la regió de Migdia-Pirineus
 La Granada, municipi de l'Alt Penedès
 Regne de Granada fou una estat a la península Ibèrica durant l'edat mitjana
 Nova Granada, antiga colònia espanyola de l'Amèrica del Sud
 Font Granada, nucli de població de Bigues i Riells (Vallès Oriental).
 Orografia:
 Sa Granada, a Puigpunyent (Mallorca, Illes Balears)
 Camp de la Granada, camp situat a la part baixa de Gràcia
 Barranc de la Granada, curs fluvial de la Ribera d'Ebre
 Fondo de Mas Granada, curs fluvial de l'Alt Penedès
 Pedró de la Granada, cim de la Granada
 Tossalet de la Granada, cim del Perelló, Baix Ebre